El topónimo Oceanside puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Oceanside, una ciudad en el estado de California;
 Oceanside, un lugar designado por el censo en el estado de Nueva York;
 Oceanside, un lugar designado por el censo en el estado de Oregón.